Вадодара () — индийский топоним:

 Вадодара — город в штате Гуджарат, Индия.
  Вадодара — округ в штате Гуджарат, Индия.
 Вадодара — аэропорт в одноимённом городе в штате Гуджарат, Индия.